

Серочин  — село в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Серочин  — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Серочин  — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

 Серочин  — село в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства